Csehország
 Sedliště, település a Dél-plzeňi járásban
 Sedliště, település a Frýdek-místeki járásban
 Sedliště, település a Jičíni járásban
 Sedliště, település a Svitavyi járásban
 Sedliště, Čejetice településrésze a Strakonicei járásban
 Sedliště, Jimramov településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Sedliště, Vyskytná településrésze a Pelhřimovi járásban
 Staré Sedliště, település a Tachovi járásban
 Nové Sedliště, Staré Sedliště településrésze a Tachovi járásban
 Vysoké Sedliště, Planá településrésze a Tachovi járásban